Warandeloop (België), een jaarlijkse hardloopwedstrijd in Kemmel
 Warandeloop (Nederland), een jaarlijks, tweedaags atletiekevenement in Tilburg